Clarkometra est une espèce de crinoïdes de la famille des Colobometridae et de l'ordre des Comatulida.

Selon World Register of Marine Species , le genre ne contient qu'une seule espèce : C. elegans. Sa distribution va du sud-ouest de Mindanao, aux Philippines, jusqu'aux îles Bonin, au Japon. On la trouve à une profondeur allant de 72 à 80 m.

Références

Liens externes 
 

Crinoidea
Échinoderme (nom scientifique)